Ereade – demo dell'Attica della tribù Antiochide
 Ereade – demo dell'Attica della tribù Ippotontide